Shivpuri (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Shivpuri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Shivpuri